USS Perkins ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria de George Hamilton Perkins (1836-1899).

 El primer  fue un destructor modificado de clase Paulding botado en 1909, que participó en la Primera Guerra Mundial y fue dado de baja en 1919. 
 El Segundo  fue un destructor de clase Mahan botado en 1935, y que sirvió en la Segunda Guerra Mundial , y que se hundió tras colisionar con el buque de transporte de tropas australiano Duntroon en 1942.
 El tercer  fue un destructor de clase Gearing botado en 1944, y vendido a Argentina en 1973.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos